Three Rivers ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Three Rivers (Kalifornien)
 Three Rivers (Massachusetts)
 Three Rivers (Michigan)
 Three Rivers (Mississippi)
 Three Rivers (Oregon)
 Three Rivers (Texas)

in Kanada:
 Three Rivers, früherer Name von Trois-Rivières, Stadt in Québec

in England:
 Three Rivers District, Verwaltungsbezirk in Hertfordshire

in Südafrika

 Three Rivers (Südafrika), eine Vorstadt von Vereeniging

Three Rivers steht für:
 Three Rivers Medical Center, US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2009